Annabel (lied), een single van Hans de Booij en Boudewijn de Groot
 Annabel, een voornaam, zie Anna (voornaam)
 Poppodium Annabel, een concertzaal in Rotterdam.

Zie ook 
 Annabel Lee, een lyrische ballade van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe.